

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Spurgeon – città della Contea di Pike, Indiana
 Spurgeon – census-designated place della Contea di Washington, Tennessee

Persone 
 Charles Spurgeon – predicatore battista riformatore britannico

Zoologia 
 Spurgeon – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae